Szielasko ist der Familienname von:
 Emil Alfred Szielasko (1864–1928), deutscher Arzt und Zoologe

Sonstiges:
 Szielasko-Eiskappe, Eiskappe auf Südgeorgien, Südatlantik
Siehe auch:
 Zielasko